Аеропорт Сан-Себастьян (, ) — аеропорт, що обслуговує Сан-Себастьян у країні Басків, Іспанія. Незважаючи на свою назву, аеропорт розташований у муніципалітеті Ондаррибія, злітно-посадкова смуга тягнеться, як коса, вздовж річки  прямо на .

Найближчі міжнародні аеропорти — аеропорт  (117 км) та аеропорт  (32 км).

Авіалінії та напрямки, лютий 2021

Статистика

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт 

Аеропорти Іспанії
Сан-Себастьян